Юрий Васильевич Грунин (26 мая 1921 года, Симбирск — 25 апреля 2014 года, Жезказган) — русский российский и казахстанский поэт.

Биография 
Начал писать стихи ещё в школе, печатался с 1939 г. В 1937—1941 гг. учился в Казанском художественном училище, окончить учёбу не успел — училище расформировали в связи с началом Великой Отечественной войны. Был призван в армию, сначала в стройбат, потом в действующие войска на Северо-Западный фронт. В мае 1942 года был контужен в бою и подобран на поле боя штурмовиками дивизии СС «Мёртвая голова». 

Три года (с мая 1942 г. по май 1945 г.) провёл в плену, в прифронтовых лагерях военнопленных на оккупированных немецко-фашистскими войсками территориях Новгородской, Псковской областей, Белоруссии, Латвии, Литвы, Польши, в Германии. Принимал участие в подпольной комсомольской организации советских военнопленных, которая устраивала побеги, скрывала командиров и коммунистов, казнила предателей. В числе других 165 000 военнопленных Грунин работал на строительстве дорог в Организации Тодта, приравненной к армейским частям вермахта, за что и был впоследствии осуждён. 

В мае 1945 г. лагерь военнопленных перешёл в руки британских войск.  Грунин был в числе отказавшихся. Он вернулся в Советскую Армию, проходил службу в зоне советской оккупации Берлина, но вскоре был арестован. Десять лет отбыл в ГУЛаге: сначала на лесоповале в Усольлаге (Северный Урал), затем в Степлаге (Казахстан). Был свидетелем и участником Кенгирского восстания 1954 года.

С 1955 года жил в казахстанском городе Джезказгане (с 1993 г. Жезказган), принимал участие в строительстве Джезказгана, сначала как рабочий-заключённый, потом как архитектор. Грунин — художник, автор деревянных скульптур и иллюстраций к собственным произведениям. 

Был женат; дочери Ольга и Юлия, есть внуки и правнуки.

Творчество 
Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Сибирские огни», «Октябрь», «Огонёк», «Советская женщина», «Волга», «Радуга», «Простор», «Нива», «Слово», «Андрей», «Золотой век», в альманахах «Следопыт Средней Азии», «День поэзии 1989», а также в периодике Болгарии, Австрии, ГДР. Его стихотворения вошли в сборник «Средь других имен» ISBN 5-239-00920-1 («Московский рабочий», 1990) и антологию русской поэзии XX века «Строфы века» ISBN 5-89356-006-X («Полифакт», 1999, составитель Евгений Евтушенко).

Грунин состоял в Союзе писателей СССР (с апреля 1991 г.), член Союза писателей Казахстана, автор книг «Пелена плена» (Алма-Ата «Газета», 1993), «Моя планида» ISBN 5-610-01370-4 (Алматы «Жалын», 1996,), повести «Спина земли» (Астана 1999), «По стропам строк» (Томск «Дочериздат», 1999), «Предсмертие» (Томск «Дочериздат», 1999), «Фантасмагория бытия» (Томск «Дочериздат», 2002, 2003), сборника стихов и поэм «Предсмертие» ISBN 978-5-91568-008-0 (Ульяновск, издательская группа «Артишок», 2008), автобиографического романа «Живая собака».

Ссылки 
 Страница  на национальном сервере Стихи.ру
 Страница  на национальном сервере Проза.ру
 Биография ру 
 Стихи (Журнальный зал «Нового мира») 
 Страница памяти  на сайте «Бессмертный барак»
 Быков Д. Л. Жизнь не в счет. На смерть поэта // Новая газета, 14.05.2014
 Марянин Н. «Юрий Грунин — самый трагичный русский поэт XX века»
 Юрий Грунин: «Я оставил души своей слепок в отпечатках спрессованных строк…»

Примечания 

Русские поэты
Поэты Казахстана
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Участники Кенгирского восстания
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Заключённые Усольлага

Члены Союза писателей Казахстана